The Opening Night – cortometraggio del 1915 diretto da Burton L. King
The Opening Night – film del 1927 diretto da Edward H. Griffith